Диктофон — устройство для записи, или для записи и воспроизведения устной речи.

 «Диктофон» — рассказ М. Зощенко.